L'adjectif hamiltonien s'applique à de nombreuses notions scientifiques :

En mathématiques
 opérateur hamiltonien
 champ de vecteurs hamiltonien
 graphe hamiltonien : un graphe contenant un cycle hamiltonien
 difféomorphisme hamiltonien
 équations de Hamilton-Jacobi
 groupe hamiltonien
 système hamiltonien (en)

En physique
 contrainte de Hamilton (en)
 équations de Hamilton-Jacobi-Bellman (en)
 mécanique des fluides hamiltonienne
 mécanique hamiltonienne

 principe de Hamilton

En chimie
 Hamiltonien moléculaire

Voir aussi
 William Rowan Hamilton